Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Paul Gerken e Humphrey Hose 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (Campioni)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (secondo turno)

 Jim McManus /  Jim Osborne (primo turno)
 Jimmy Connors /  Pancho Gonzales (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1972